Де́рек Друэ́н (; род. , Сарния) — канадский прыгун в высоту, олимпийский чемпион 2016 года в Рио, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, чемпион мира 2015 года и бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года. Рекордсмен Канады с результатом 240 см (2014).

Карьера 
Дебют Друэна состоялся в 2009 году на Панамериканском юниорском чемпионате, где была покорена высота 2,27 м. Вплоть до Олимпийского сезона 2012, Дерек ни разу не участвовал в соревнованиях взрослого уровня. В 2013 году спортсмен выиграл награду «».

Дерек Друэн выиграл национальный чемпионат с прыжком на 2 метра 31 сантиметр, обыграв Майкла Мейсона, с которым они представляли свою страну на Олимпийских играх. В Лондоне спортсмен в квалификации взял первую высоту (2,16) с первой попытки, однако чуть было не завершил соревнования уже на следующей (2,21), которую взял лишь с третьей попытки. Дерек квалифицировался в финал с результатом 2 метра 29 сантиметров. В финале он, вместе с британцем Робертом Грабарзем и катарцем Мутаз Эсса Баршимом взяли с первых попыток высоты 2,25 и 2,29. Высоту 2,33 смогли взять только Иван Ухов и Эрик Кайнард, таким образом Друэн разделил бронзу с британцем и катарцем. Это была первая медаль Канады на Олимпиадах в прыжках в высоту с 1976 года, когда Грег Джой взял серебро на Олимпиаде в Монреале.

Следующим взрослым соревнованием стал чемпионат мира в Москве. В квалификации Дерек, так же как и в Лондоне, с трудом преодолел высоту 2,29, но тем не менее попал в дюжину квалифицировавшихся. В финале первые пять высот Друэн взял с первой попытки, однако два раза ошибся на 2,38. Эта высота была покорена в третьей попытке. Она стала личным рекордом спортсмена и национальным рекордом Канады. По попыткам он проиграл катарцу Мутазу Эсса Баршиму, с которым разделил олимпийскую бронзу. Чемпионом мира стал украинец Богдан Бондаренко. Дерек Друэн добавил в свои трофеи бронзу чемпионата мира.

Достижения 
 Бронзовая медаль Олимпийских игр, 2012 год, Лондон, Англия
 Золото, 2010, 2012 чемпионат Канады, Калгари
 Золото, 2010, 2011, 2013 чемпионат Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в помещении
 Золото, 2010 чемпионат NCAA
 Мировой рекорд (в помещении): прыжок в высоту семиборье, 2,30 м (1091 очко), Big 10 Indoor Championships, Женева, Охио, 22 февраля 2013
 10 место, молодёжный чемпионат мира 2007, Острава, Чехия, 19 августа 2006
 Личный рекорд (на открытом стадионе): 2,40 м, 25 апреля 2014
 Личный рекорд (в помещении): 2,35 м, Файетвилль, 9 марта 2013
 Золото 2015 чемпионат мира, Пекин.

Примечания

Ссылки 

Прыгуны в высоту Канады
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года